Luzhin (Лужин, también transliterado como Lužin) es un apellido ruso. Su forma femenina es Lúzhina. Puede referirse a:
 Fiódor Luzhin (1695—1727), explorador ruso;
 Estrecho de Luzhin, estrecho nombrado en su honor;
 La defensa Luzhin (2000), película dirigida por Marleen Gorris.